Toto je Seznam měst, ve kterých je část veřejné dopravy realizována podzemní dráhou, včetně odkazů na články o těchto drahách a nejdůležitějších parametrů.

Seznam 
Počet linek, stanic a délka linek, zvláště u prudce se rozvíjejících podzemních drah v Číně, často roste. Údaje v tabulce jsou aktuální z konce roku 2017.

Odkazy

Související články 
 Seznam podzemních drah (chronologický)
 Seznam měst s tramvajovým provozem
 Seznam sítí trolejbusové dopravy

Podzemní dráhy